Bratina steht für
Bratina-Pokal, russische Eishockeytrophäe
Bratina Valley, Trockental im Viktorialand, Antarktis
Bratina-Lagune am Viktorialand
Bratina Island, Insel des Ross-Archipels